A península de Almina é um promontório situado no norte de África, em pleno estreito de Gibraltar. Ocupa uma grande parte da cidade autónoma espanhola de Ceuta, formando o extremo leste do seu território.

A península está separada do resto da cidade por um pequeno istmo onde se situa o fosso de São Filipe (séculos XV-XVII), atravessado por três pontes. Este fosso pertence ao Conjunto Monumental das Muralhas Reais de Ceuta.

Na ponta deste promontório, conhecida como ponta Almina, fica o monte Hacho, considerado como uma das lendárias colunas de Hércules. A poucos metros da costa fica a chamada ilha de Santa Catarina, hoje totalmente unida à península.

Ver também 
Condado de Almina

Ligações externas 
 
  

Acidentes geográficos de Ceuta
Almina